R.M.Patrick se poate referi la următorii autori care au denumit cel puțin o specie:

 Ruth Patrick
 Ruth Myrtle Patrick